

Događaji

Rođenja

Smrti 
 9. travnja – Konstantin, papa (* 764.)

Izvori

Vanjske poveznice